Andrzej Mikołaj Szyjewski (1841–1924) – polski działacz związkowy i drukarz, powstaniec styczniowy 
  Andrzej Szyjewski (ur. 1963)  – polski religioznawca, profesor